La famille Jouvenet est une dynastie d’artistes français présumée d'origine italienne, dont le chef, Jean Jouvenet, peintre-sculpteur, mort à Rouen vers 1615, était venu s’établir en Normandie vers le milieu du  et qui a donné un grand nombre de peintres.

Notes et références 

Jouvenet